Факи́я (, пека́хйа — ) — 17-й царь Израиля, сын Менахема, которому он наследовал, и второй и последний царь из дома Гада. Правил из столицы Самарии.

Факия стал царем в 50-м году правления Озии, царя Иудеи. Уильям Ф. Олбрайт датировал правление 738—736 гг. до н. э., в то время как  и В. В. Эрлихман предлагают даты 742—740 гг. до н. э. Факия продолжал обычаи Иеровоама, которые называются грехами Иеровоама.

После двухлетнего правления Факия был убит в царской цитадели в Самарии Факеем, сыном Ремалии — одним из своих главных военачальников — с помощью пятидесяти человек из Галаада. Факей стал царем после Факии.

Примечания

Ссылки 

Монархи, убитые в VIII веке до н. э.
Цари Израиля
Правители Азии VIII века до н. э.
Северное Израильское царство